Бордер-тер'єр — порода собак.

У прикордонних районах Англії і Шотландії ці невеликі і витривалі собаки використовувалися для полювання на борсуків і лисиць. При цьому вони мали бути досить малі, щоб проникати в нори цих тварин, і до того ж мати досить довгі ноги, щоб не відставати від коней. Бордер-тер'єр повинен був, крім того, мати таку шерсть, яка захищала б його від холоду, вологи і ран. Від нього очікувалась також певна різкість, необхідна для полювання на дрібних хижих звірів. Оскільки собаки використовувалися переважно в зграї, вони прекрасно ладнають один з одним. Всі ці якості у бордер-тер'єра, який став у себе на батьківщині улюбленим мисливським тер'єром, збереглися і до сих пір. Нерідко його використовують на полюванні разом з гончими. Бордер-тер'єр був офіційно визнаний в 1920 році.

Посилання 
 

Тер'єри